

Comtes 
 William Cavendish (1552 – 1626),  comte de Devonshire ;
 William Cavendish (1591 – 1628),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1617 – 1684),  de Devonshire.

Ducs 
 William Cavendish (1592 – 1674),  duc de Newcastle-upon-Tyne ;
 William Cavendish (1640 – 1707),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1673 – 1729),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1698 – 1755),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1720 – 1764),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1748 – 1811),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1790 – 1858),  de Devonshire ;
 William Cavendish (1808 – 1891),  de Devonshire ;
  (1917 – 1944), marquis d'Hartington, fils d'Édouard Cavendish, le  et frère aîné du 11 ;
 , ducs de Portland.

Autres 
 William Cavendish (1505 – 1557), courtisan anglais ;
 William Cavendish (1783-1812), fils de Lord George Augustus Henry Cavendish, qui fut plus tard  comte de Burlington ;
 William Cavendish (1815 – 1882),  Chesham ;
  (c. 1740-1818), pionnier de l'empire colonial ;
  (1969-), photographe anglais, comte de Burlington et fils de Peregrine Cavendish,  de Devonshire .